EAF peut désigner :
 épreuves anticipées de français, les épreuves que les élèves passent à la fin de la classe de première générale et technologique en France ;
 Esperanto-Asocio de Finnlando (en français, Association finlandaise d'espéranto), une association qui coordonne les actions des espérantophones finlandais.